Leighton [lejtn] může být:

rodné jméno
 Leighton Andrews (* 1957), velšský historik a politik
 Leighton Baines (* 1984), anglický fotbalista
 Leighton Meesterová (* 1986), americká herečka

příjmení
 Frederick Leighton (1830–1896), anglický malíř
 Jim Leighton (* 1958), skotský fotbalový brankář
 Laura Leighton (* 1968), americká herečka
 Robert Leighton (duchovní) (1611–1684), duchovní Skotské církve a vysokoškolský pedagog

zeměpisný název
řada sídel v Anglii, například:
 Leighton Bromswold
 Leighton Buzzard, 
dále sídla v USA, Kanadě a Austrálii.